Kayseri (provincie), een provincie van Turkije
Kayseri (stad), de hoofdstad van de gelijknamige provincie
Luchthaven Kayseri Erkilet, een Turkse luchthaven